

Geografia

Słowenia 
 Oberburg – niemiecka nazwa gminy Gornji Grad

Szwajcaria 
 Oberburg – gmina w kantonie Berno, w okręgu Emmental

Zobacz też 
 Obere Burg
 Obernburg